Уильям Стэнли (; около 1655 — 5 ноября 1702) — английский аристократ, 9-й граф Дерби, лорд острова Мэн с 1672 года.

Биография 
Уильям Стэнли принадлежал к одному из самых влиятельных и богатых аристократических родов Англии. Он был старшим сыном Чарльза Стэнли, 8-го графа Дерби и лорда острова Мэн, и Доротеи Хелены Киркховен. Уильям родился примерно в 1655 году, носил титул учтивости лорд Стрейндж, а в 1672 году, после смерти отца, унаследовал семейные владения и титулы. Граф занимал должность лорда-лейтенанта в Ланкашире (1676—1687 год, 1688—1701) и Чешире (1676—1687). Во время Славной революции Стэнли поддержал Вильгельма Оранского. Он собрал в Ланкашире три пехотных полка и отряд кавалерии, лично возглавил один из полков и принял участие в ирландской кампании, однако фактически вместо него командовал брат, Джеймс Стэнли.

Граф был женат с 1673 года на леди Элизабет Батлер, дочери Томаса Батлера, 6-го графа Оссори, и Амелии Нассауской. В этом браке родился сын Джеймс, умерший молодым при жизни отца, и две дочери — Генриетта и Элизабет. После смерти Уильяма титул барона Стрейнджа перешёл в состояние ожидания, а титул графа Дерби унаследовал брат умершего Джеймс.

Предки

Примечания

Литература 
 
 

Графы Дерби
Бароны Стрейндж из Нокина